Плакун:
 Плакун (водопад) — водопад на реке Сылва
 Плакун (урочище) — урочище в Старой Ладоге
 Плакун (камень) — скальный массив на реке Чусовая
 Плакун — народное название растения волчеягодник обыкновенный.

См. также 
 Плакун-трава — многолетнее травянистое растение, вид рода дербенник семейства Дербенниковые
 Плакун-гора — гора на левом берегу реки Кын